Federico Higuaín – ex calciatore argentino che ha giocato in Argentina e Stati Uniti
 Gonzalo Higuaín – ex calciatore argentino che ha giocato nel Napoli e nella Juventus
 Jorge Higuaín – ex calciatore argentino che ha giocato in Argentina e in Francia